Катанга:
 Государство Катанга — самопровозглашённое государство (1960—1963) на территории Демократической Республики Конго.
 Катанга — южная провинция Демократической Республики Конго, до 2009 года.
 Верхняя Катанга — одна из новых провинций на территории последней.
 Катанга — название реки Подкаменной Тунгуски в её верхнем течении.
 Катанга — рыба семейства Цихлид, отряд Окунеобразные.
 Катанга, Жермен (род. 1978) — лидер повстанцев из Фронта патриотического сопротивления Итури.
 Katanga — немецкий квинтет, играющий в стиле готик/метал.